Conioselinum gmelini är en flockblommig växtart som först beskrevs av Franz Gabriel von Bray, och fick sitt nu gällande namn av Ernst Gottlieb von Steudel. Conioselinum gmelini ingår i släktet ryssiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ryssiljor
gmelini